Дзял () — населённые пункты в Польше.

 Дзял (Горлицкий повят) — деревня в Горлицкий повяте Малопольского воеводства.
 Дзял (Новотаргский повят) — село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.
 Дзял (Подкарпатское воеводство) — деревня в Перемышльском повяте Подкарпатского воеводства.